

Sport 
Carambola, gioco tipico del biliardo

Cinema 
Carambola, film drammatico diretto da Kurt Hollander del 2003
Carambola, film western diretto da Ferdinando Baldi del 1974
Carambola, filotto... tutti in buca, film western diretto da Ferdinando Baldi del 1975 sequel di Carambola
Carambola, film diretto da Fini Veracohea del 1939

Botanica 
Averrhoa carambola, albero originario dello Sri Lanka
Carambola, frutto tropicale